Fight Club – romanzo di Chuck Palahniuk del 1996
Fight Club – film di David Fincher del 1999, tratto dal romanzo di Chuck Palahniuk
Fight Club - Members Only – film di Vikram Chopra del 2006